Экендиль — название населённых пунктов в России:

 Экендиль — село в Сулейман-Стальском районе Дагестана.
 Экендиль — село в Табасаранском районе Дагестана, упразднено в 1966 г.